Província de Champasak, província de Laos
 Champasak (Laos), ciutat de Laos
 Regne de Champasak
 Na Champassak, família reial de Champasak